Slovenska vas (Brežice)
Slovenska vas (Kočevje)
Slovenska vas (Pivka)
Slovenska vas (Šentrupert)